Capitán Marvel o Captain Marvel  puede hacer referencia a:

Historietas 
 Capitán Marvel, personaje ficticio de DC Comics.
 Mary Marvel, llamada Capitán Marvel en El poder de Shazam!
 Capitán Marvel Jr., llamado Capitán Marvel en "Titans Tomorrow".
 Capitán Marvel (Marvel Comics), es el alias de varios personajes de Marvel Comics:
 Mar-Vell, el original Capitán Marvel.
 Mónica Rambeau, también conocida como Photon, Pulsar y Spectrum.
 Genis-Vell, también conocido como Legacy y Photon.
 Phyla-Vell, también conocida como Quasar y Martyr
 Khn'nr, un Skrull haciéndose pasar por Mar-Vell
 Noh-Varr, también conocido como Marvel Boy y Protector
 Carol Danvers, la actual Capitana Marvel, antes conocida como Ms. Marvel
 Capitán Marvel, personaje de Línea Amalgam, una amalgama de los personajes de Marvel y DC.

Cine 
 Capitana Marvel, película de 2019 del Universo cinematográfico de Marvel.